Linley (Barrow) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Linley (More) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire